Forte de Santo António da Barra — situado em Cascais, distrito de Lisboa, Portugal
 Forte de Santo Antônio da Barra — situado em Salvador, estado da Bahia, Brasil
 Forte de Santo Antônio da Barra de São Luís — situado em São Luís, estado do Maranhão, Brasil

Desambiguação